Петрос (, ) — греческое и армянское мужское имя. Соответствует русскому личному имени Пётр. 

Горы
 Петрос — гора в Украинских Карпатах в массиве Черногора, 2020 м.
 Петрос — гора в Украинских Карпатах в Мармарошском массиве, 1784 м.
  — гора в Украинских Карпатах в массиве Горганы, 1702 м.
 Пьетрос (Pietrosu) — гора в Восточных Карпатах в Румынии в массиве Родна, 2303 м.

Известные люди
 Петрос Дурян (1851-1872) — армянский поэт.
 Петрос Адамян (1849-1891) — армянский актёр, поэт и художник.
 Тер-Погосян, Петрос — мститель за геноцид армян, убийца Джемал-паши.
 Петрос Гевондян  — деятель Карабахского освободительного движения.
 Петрос Капанци — армянский поэт, священник и композитор XVIII века.
 Ананян, Петрос Акопович — российский боксёр-профессионал армянского происхождения. 
 Петрос Аветисян — армянский футболист, полузащитник клуба «Ноа».

 Протопападакис, Петрос (1860-1922) — греческий политик и премьер-министр Греции в 1922 году.
 Мавромихалис, Петрос — один из руководителей Греческой революции 1821—1829 гг., знаковая фигура новогреческой истории.
 Манос, Петрос — греческий кавалерийский офицер конца XIX — начала XX веков.
 Христу, Петрос — известный македономах, то есть борец за воссоединение Македонии с Грецией.
 Ага-Петрос — ассирийский военачальник времён Первой мировой войны, союзник Антанты.
 Манталос, Петрос — греческий футболист, полузащитник клуба АЕК и сборной Греции.

Прочее
  (Petros) — село в жудеце Хунедоара в Румынии.
 Петрос (Πέτρος ο πελεκάνος) — розовый пеликан, официальный талисман греческого острова Миконос, Киклады.
 Дядя Петрос и проблема Гольдбаха — роман греческого писателя Апостолоса Доксиадиса впервые опубликованный в 1992 году.